Панцулая — грузинская фамилия. Известные носители:

 Панцулая, Амиран Соломонович (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Панцулая, Георгий (род. 1994) — грузинский футболист.
 
 Панцулая, Леван (род. 1986) — грузинский шахматист, гроссмейстер.
 Панцулая, Мамука (1967—2019) — советский и грузинский футболист.
 Панцулая, Натия Титикоевна (род. 1991) — украинская футболистка.